Иван Баженов:
 Баженов, Иван Александрович (1846—1915) — русский журналист, юрист.
 Баженов, Иван Васильевич (1855—1920) — историк церкви, краевед, этнограф, публицист и педагог.
 Баженов, Иван Георгиевич (1930—1996) — советский конструктор, лауреат Ленинской премии.
 Баженов, Иван Кузьмич (1890—1982) — геолог, профессор Томского государственного университета. См. также 
 Иосиф (Баженов) (в миру Иван Гаврилович Баженов; 1827—1886) — епископ Русской православной церкви, епископ Балтский, викарий Подольской епархии, историк и писатель.